Estádio José Alvalade ist der Name folgender Fußballstadien in Lissabon: 

 Estádio José Alvalade (1956), erbaut 1956
 Estádio José Alvalade XXI, erbaut 2003